Краснов, Николай Фёдорович (государственный деятель) (1922—1990) — советский учёный в области технических наук, педагог высшей школы, хозяйственный, государственный и политический деятель, профессор, доктор технических наук.
 Краснов, Николай Фёдорович (лётчик) (1914—1945) — лётчик-ас советской истребительной авиации в годы Великой Отечественной войны. Майор. Герой Советского Союза (1944).